I detentori del titolo sono Martina Hingis e Leander Paes che sono stati battuti ai quarti di finale da Sania Mirza e Ivan Dodig.

Elena Vesnina e Bruno Soares si sono laureati campioni sconfiggendo in finale Coco Vandeweghe e Horia Tecău per 6-4, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

  Sania Mirza  /  Ivan Dodig (semifinale)
  Bethanie Mattek-Sands  /  Bob Bryan (quarti di finale)
  Chan Yung-jan  /  Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Katarina Srebotnik  /  Jamie Murray (quarti di finale)

  Elena Vesnina  /  Bruno Soares (campioni) 
  Lucie Hradecká  /  Marcin Matkowski (primo turno) 
  Raquel Atawo /  Raven Klaasen (primo turno) 
  Chan Hao-ching  /  Max Mirnyi (primo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell /  John Millman (primo turno)
  Daria Gavrilova /  Luke Saville (primo turno)
  Maddison Inglis /  Benjamin Mitchell (primo turno)
  Jessica Moore /  Marc Polmans (primo turno)

  Anastasia Rodionova /  Chris Guccione (primo turno) 
  Arina Rodionova /  Matt Reid (primo turno) 
  Ajla Tomljanović /  Nick Kyrgios (primo turno) 
  Zheng Saisai /  Chung Hyeon (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016